Deventer steht für:

 Deventer, Stadt und Gemeinde in der Provinz Overijssel, Niederlande
 Deventer (Missouri), Ort in Missouri, Vereinigte Staaten

Deventer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Deventer (* 1953), deutscher Kameramann und Fotograf
 Franz Deventer (1890–1952), deutscher Gewerkschaftssekretär und Politiker (SPD)
 Friedel Deventer (* 1947), deutscher Grafiker, Fotomontagekünstler, Karikaturist und Objektkünstler
 Jörg Deventer (* 1961), deutscher Historiker
 Klaus Deventer (* 1958), deutscher Schachschiedsrichter
 Nadin Deventer (* 1977), deutsche Jazzmanagerin

Van Deventer ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Laer van Deventer († 1502), holländischer Klosterprobst des Bordesholmer Augustiner Chorherrenstifts
 Felix van Deventer (* 1996), deutscher Schauspieler
 Hendrik van Deventer (1651–1724), holländischer Geburtshelfer und Orthopäde
 Jacob van Deventer (um 1505–1575), holländischer Kartograf
 Jacob van Deventer (General)(1874–1922), südafrikanischer General
 Juan van Deventer (* 1983), südafrikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Tracy van Deventer (* 1969), US-amerikanische Crosslauf-Sommerbiathletin
 Willem Antonie van Deventer (1824–1893), niederländischer Marinemaler, Zeichner, Aquarellist, Radierer und Lithograf

Siehe auch:

 Bistum Deventer
 Dewenter